Errejon ist der Familienname der folgenden Personen:

 Íñigo Errejón (* 1983), spanischer Politiker und Politologe
 Paola Morán Errejón (* 1997), mexikanische Leichtathletin